Rue Pavée anciennement appelée rue Pavée-au-Marais située dans le  de Paris.
 Rue Pavée-Goire devenue rue du Mûrier
 Rue Pavée-Saint-André-des-Arts devenue rue Séguier 
 Rue Pavée-Saint-Sauveur absorbée par la rue Greneta
 Rue Pavée de la Place-Maubert où rue du Pavé de la Place-Maubert annexée à place Maubert